Ad Wilschut (1943), Nederlands musicus
 Arjan Wilschut (1969), Nederlands schrijver en filmmaker
 T.P. Wilschut (1905-1961), Nederlands architect